Charlie (conocido como Nash en Japón), es un personaje de la saga de videojuegos Street Fighter, es un teniente primero cuya misión es luchar por la justicia y destruir la corrupción de Shadaloo. Fue compañero de misiones de la agente de la Interpol Chun-Li y juntos buscaron a M. Bison para derrotarle (especialmente Chun-Li, que quería vengar a su padre, asesinado por M. Bison).

En la versión original japonesa, este personaje es conocido como Nash, y su nombre fue cambiado por el de Charlie en las versiones occidentales. En 2016, con el lanzamiento de Street Fighter V, Capcom adaptó ambos nombres de las dos versiones y como resultado el nombre completo del personaje para todas las regiones es Charlie Nash.

Charlie supuestamente podría tener 35 o 38 años, en realidad no se sabe su verdadera edad.

Él y Guile eran grandes amigos, y Charlie había enseñado a Guile sus técnicas de lucha. Además, ambos trataron de detener a Bison mientras la base de Shadaloo estaba siendo atacada. Charlie arriesgó su vida para que M. Bison no escapara, muriendo en la explosión.

Por mucho tiempo se pensó que Charlie había muerto, y es por esta razón que Guile busca a Bison, para vengarse. Es en los juegos Marvel vs. CAPCOM y en X-Men vs. Street Fighter que aparece la verdadera historia tras la supuesta muerte de Charlie. Al ser herido en la explosión del Psycho Drive, Charlie es capturado por Bison, quien lo tortura y lo somete a experimentos científicos y gracias a su Psycho Power logra doblegar la voluntad de Charlie y lo transforma en el Agente Shadow, quien es utilizado como espía para verificar los movimientos de la Interpol, es decir, de Chun Li. Sin embargo Charlie recuperaría la conciencia y se rebelaría contra Bison ayudando a Chun Li desde las sombras para que esta venciera de nuevo a su viejo enemigo.

Street Fighter: Ultimate Battle
El actor australiano Robert Mammone se encarga en darle vida al personaje de Charlie. Blanka era de acuerdo al guion de este filme, el resultado de la modificación genética y mental de Charlie, pero esta es una libertad que se tomó respecto a la historia original para este filme.

Street Fighter: The Legend of Chun-Li
El actor estadounidense Chris Klein se encargó de encarnar al personaje. En esta película es conocido como Charlie Nash un agente de la interpol en compañía de Maya Sunee (C. Viper)  indagan los crímenes de M. Bison y ambos con la ayuda de Chun-Li logran derrocar la organización mafiosa de la Shadaloo liderada por Bison.

Otros datos
Como dato curioso Charlie aparece en el videojuego Cannon Spike también de CAPCOM junto con Cammy.

Como otro dato curioso en Street Fighter IV en el prólogo de Guile se ve que sostiene la placa de identificación de Charlie donde aparece su nombre como Charlie "Nash" dejando ver que Nash es su apodo así arreglando la situación de su nombre.

A pesar de que en Marvel Super Heroes VS Street Fighter aparece Charlie pero como Shadow, de manera extraña en un escenario de este juego se puede ver que Charlie aparece con su forma normal haciendo un cameo leyendo un libro.

En el Street Fighter V, un video donde salía una demostración de como va a ser el juego, al final de dicho video, se podía apreciar a Charlie Nash apareciendo brevemente donde se daría a entender que el nuevamente volverá aparecer en el Street Fighter después de una larga ausencia, así como también con una luz que brilla en su frente.

Personajes de Street Fighter
Militares ficticios
Estadounidenses ficticios